Blitzkrieg kan være:
 Blitzkrieg-doktrinen – en militær strategisk doktrin
 Blitzkrieg (computerspil) – et strategispil til PC
 Blitzkrieg (band) – et Engelsk New Wave Of British Heavy Metal band.